Francesc est un prénom catalan, dont un diminutif est Xech, et l'équivalent en français est François...

Personnalités 
 Francesc Antich, homme politique né en 1958.
 Francesc Arnau, footballeur né en 1975.
 Francesc Buscató, ancien basketteur né en 1940.
 Francesc Bussot, ancien footballeur (1909-1999).
 Francesc Cambó, homme politique (1876-1947).
 Francesc Eiximenis, moine franciscain (1330-1409).
 Francesc Fàbregas, footballeur né en 1987.
 Francesc Ferrer i Guàrdia, pédagogue et anarchiste catalan, initiateur de l'École moderne (1859-1909).
 Francesc Macià, homme politique (1859-1933).
 Francesc de Moxo, ancien président du FC Barcelone.
 Francesc Pujols, écrivain (1882-1962).
 Francesc Sabaté Llopart, anarchiste et résistant antifranquiste (1915-1960).
 Francesc Salvà i Campillo, physicien et ingénieur (1751-1828).
 Francesc Vinyals, footballeur (1897-1951).

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Culture catalane